Кубок европейских чемпионов 1966/1967 — 12-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Селтик», победивший в финале «Интер». «Селтик» стал первым британским клубом, завоевавшим Кубок чемпионов, и на сегодняшний день единственным шотландским победителем турнира. Также «Селтик» продолжает оставаться единственным обладателем Кубка чемпионов, завоевавшим его без помощи легионеров.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1966/67 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1966/67 на сайте RSSSF

1966
Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году